NRC peut être :
 Autorité de sûreté nucléaire américaine (Nuclear Regulatory Commission ou NRC en anglais).
 NRC Handelsblad, quotidien néerlandais.
 Nepal Railways Company Ltd., compagnie ferroviaire nationale népalaise.
 Nigerian Railway Corporation, compagnie ferroviaire nationale nigériane.
 Coûts non récurrents (Non Recurring Costs en anglais).
 Négociation et relation clients, ancienne spécialité de BTS.
 National Rugby Championship, compétition de rugby à XV australienne.